Kovine (Metali), kemijski elementi koji dobro provode električnu struju 
 Metal (astronomija), u astronomiji, svaki element osim vodika i helija
 Heavy metal, glazbeni pravac popularnog naziva "metal"